Штеглиц-Целендорф () — шестой административный округ Берлина, образованный в 2001 году путём слияния округов Штеглиц и Целендорф. Бургомистр округа — Марен Шелленберг.

География округа 
Округ располагается на юго-западе Берлина и состоит из восьми районов.

См. также 
 Список административных округов и районов Берлина

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт администрации округа Штеглиц-Целендорф  

Административные округа Берлина

Появились в 2001 году в Германии
Административные единицы, образованные в 2001 году